Il gruppo della tuhualite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della tuhualite 
 Emeleusite
 Tuhualite
 Zektzerite

Note 

Tuhualite